Hamazasp Mamikonian peut désigner différents membres de la dynastie princière arménienne des Mamikonian :
 Hamazasp , sparapet d'environ 387 à 432 ;
 Hamazasp II, nakharar en 555 et premier souscripteur du second concile de Dvin ;
 Hamazasp III, nakharar en 594-595 ;
 Hamazasp IV, prince d'Arménie de 655 à 661.